El término folio puede hacer referencia a:

 Folio, en encuadernación hoja de papel de un libro o cuaderno, de pergamino o de otro material que se dobla por la mitad para hacer dos hojas de un códice.
 Folio, antiguo formato de papel, cuyas dimensiones son 215×315 mm.
 Folio Society, editorial de libros.
 Folio Weekly, periódico publicado en Florida y Georgia, Estados Unidos.
 Protector de hojas, sobre transparente de plástico con una abertura superior.
 Edición concreta de un libro, ya sea por ser grande o especialmente valiosa, como la First Folio de las obras de William Shakespeare.